Kunzen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Carl Kunzen (1720–1781), deutscher Komponist und Organist, Sohn von Johann Paul Kunzen
 Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (1761–1817), Pianist, Komponist und Hofkapellmeister in Kopenhagen, Sohn von Adolph Carl Kunzen
 Johann Paul Kunzen (1696–1757), Organist an der Marienkirche in Lübeck

Kunzen ist ein Ortsname: 
 Kunzen, Kreis Fischhausen/Samland: Krasnoretschje, untergegangenes Dorf im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland – auf der Kurischen Nehrung, von Wanderdünen mit anderen Dörfern verschüttet.

Siehe auch:
 Kuntzen
 Kunze